Franciaország
Montchauvet, település Calvados megyében
Montchauvet, település Yvelines megyében